Územní obvod může označovat například
 správní obvod
 soudní obvod
 jiný obvod územního členění, zejména je-li jako obvod označován, například městský obvod, v Praze zejména některý z 10 obvodů podle Zákona o územním členění státu
 farní obvod (územní obvod farnosti)